

Wydarzenia 

 Bitwa pod Aricią. Lars Porsenna został pokonany przez Latynów.